Bordin ist der Familienname folgender Personen:

 Gelindo Bordin (* 1959), italienischer Marathonläufer
 Lauro Bordin (1890–1963), italienischer Radrennfahrer
 Mike Bordin (* 1962), US-amerikanischer Musiker
 Norman Bordin (* 1976), deutscher Neonazi
  Roberto Bordin (* 1965), italienischer Fußballspieler und -trainer